4-й чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд прошёл в городах Хельсинки и Вантаа с 27 декабря 1979 года по 2 января 1980 года. Формат турнира сохранился с прошлогоднего турнира, на первом этапе в двух группах выявляют сборные, которые сыграют в чемпионской группе и выявят чемпиона мира, а в утешительном раунде выявляют неудачника, который покидает турнир сильнейших и выбывает в группу «B». Победу одержали хоккеисты сборной СССР, 2 место заняла сборная Финляндии. Бронзовые медали достались сборной Швеции.

Группа A

Предварительный раунд

Финальный раунд 

, заняв последнее место, выбыла в Группу В.

Рейтинг и статистика

Лучшие бомбардиры

Награды 
Лучшие игроки, выбранные дирекцией ИИХФ

 Вратарь:  Яри Паавола
 Защитник:  Рейо Руотсалайнен
 Нападающий:  Владимир Крутов

Команда всех звезд, выбранная СМИ

 Вратарь:  Яри Паавола
 Защитники:  Томас Юнссон —  Рейо Руотсалайнен
 Нападающие:  Хокан Лооб —  Игорь Ларионов —  Владимир Крутов

Группа B 
Матчи состоялись 7 — 13 марта в Клагенфурте (Австрия).

Предварительный раунд

Плей-офф 
 За 7-е место
 11 — 2 
 За 5-е место
 4 — 2 
 За 3-е место
 6 — 3 
 Финал
 4 — 3 

 завоевала путёвку на Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 1981.

Ссылки 
 Хоккейный архив
 История молодёжных чемпионатов мира по хоккею с шайбой
 МЧ на сайте hokej.snt.cz
 Символические сборные на молодёжных чемпионатах мира

1979 год в хоккее
1980 год в хоккее
Декабрь 1979 года
Январь 1980 года
Спорт в Финляндии в 1979 году
Спорт в Финляндии в 1980 году
Чемпионаты мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Финляндии
Международные спортивные соревнования в Хельсинки
Международные спортивные соревнования в Вантаа
Чемпионаты мира в Финляндии